Sutherland est originellement un toponyme anglais issu du vieux norrois Suðrland (« Terre du sud », considérée depuis Orkney et les Shetland). C'est aussi un patronyme fréquent, d'origine britannique.

Sciences et techniques 
 En physico-chimie, la loi de Sutherland, introduite par le physicien australien William Sutherland (1859-1911), exprime les variations de la viscosité en fonction de la température.

Culture et société

Armées 
 The Argyll and Sutherland Highlanders (Princess Louise's) est un régiment d'infanterie de la division écossaise de l'armée britannique.
 The Argyll and Sutherland Highlanders of Canada (Princess Louise's) est un régiment d'infanterie de la Première réserve de l'Armée canadienne.

Cinéma et télévision 
  est une série télévisée britannique diffusée de 1973 à 1976.

Sports 
 Les Cronulla-Sutherland Sharks sont une équipe australienne de rugby à XIII.

Anthroponyme

Prénom 
 
Sutherland est également employé comme deuxième prénom, notamment porté par :
 Alexander Sutherland Neill (1883-1973), un pédagogue britannique ;
 Charles Sutherland Elton (1900-1991), un biologiste anglais.
  (1828-1906), un journaliste britannique ;
 John Douglas Sutherland Campbell (1845-1914), gouverneur général du Canada ;
 William Sutherland Maxwell (1874-1951), un architecte canadien.

Patronyme 

 A. Edward Sutherland (1895-1973), réalisateur américain ;
 Alan Sutherland (1944-2020), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Alyssa Sutherland (1982-), mannequin et actrice australienne ;
 Angus Sutherland (1982-), acteur et producteur de cinéma américano-canadien, fils de Donald ;
 Bamba Sutherland (1869-1957), princesse, membre de la famille qui a dirigé l'Empire sikh au Pendjab ;
 Bruce Sutherland (1926-2010), pianiste américain ;
 Catherine Sutherland (1974-), actrice australienne ;
 Darren Sutherland (1982-2009), boxeur irlandais ;
 Dick Sutherland (1881-1934), acteur du cinéma muet américain ;
 
 Donald Sutherland (1935-), acteur canadien, père de Kiefer, Rachel, Rossif et Angus ;
 Earl Wilbur Sutherland, Jr. (1915-1974), physiologiste américain, prix Nobel de médecine 1971 ;
 Edwin Sutherland (1893–1950), criminologue américain ;
 Efua Sutherland (1924-1996), femme de lettres et metteur en scène ghanéenne ;
 Esi Sutherland-Addy, académicienne, écrivaine, pédagogue et militante des droits de l'homme ghanéenne ;
 Fern Sutherland (1987-), actrice néo-zélandaise ;
 George Sutherland-Leveson-Gower (1828-1892),  duc de Sutherland, homme politique britannique ;
 Gillian Sutherland, historienne et universitaire anglaise
 Graham Sutherland (1903-1980), artiste anglais ;
 Hal Sutherland (1929-2014), animateur et peintre américain ;
 Ivan Sutherland (1938-), chercheur en informatique américain, pionnier de l'internet ;
 Ivan Sutherland (1950-), rameur d'aviron néo-zélandais ;
James Sutherland (XVIIe s.), intendant du jardin botanique d'Edimbourg;
 Jane Sutherland (1853-1928), peintre australienne ;
 Jeff Sutherland (1941-), informaticien américain ;
 Joan Sutherland (1926-2010), soprano australienne ;
 John Sutherland (1910-2001), animateur américain ;
 Kenneth Sutherland,  lord Duffus, pair d'Écosse et marin britannique ;
 Kiefer Sutherland (1966-), acteur canadien, fils de Donald ;
 Kristine Sutherland (1955-), actrice américaine ;
 Margaret Sutherland (1897-1984), compositrice australienne ;
 Murray Sutherland (1954-), boxeur écossais ;
 
 Peter Sutherland (1946-2018), homme politique irlandais ;
 Rachel Sutherland (1966), productrice de télévision canadienne, fille de Donald et sœur jumelle de Kiefer ;
 Richard K. Sutherland (1893-1966), militaire américain ;
 Rick Sutherland (1956-2022), pilote automobile américain ;
 Rory Sutherland (1982-), coureur cycliste australien ;
 Rory Sutherland (1992-),  joueur écossais de rugby à XV ;
 Rossif Sutherland (1978), acteur canadien, fils de Donald ;
 Ruth Sutherland (1884-1948) peintre impressionniste et critique d'art australienne ;
 Sarah Sutherland (née en 1988), actrice américaine, fille de Kiefer ;
 Sidney Sutherland (1901-1968), animateur, scénariste et ingénieur du son américain ;
 Thomas Sutherland (1834-1922), banquier de Hong Kong ;
 Trevor Sutherland (1946-), vrai nom du chanteur de reggae jamaïcain IJahman ;
 Tui Sutherland (1978-), femme de lettres américaine ;
 Verbin Sutherland (1966-), footballeur vincentais ;
 Walter Sutherland (mort vers 1850), dernier locuteur connu du norne ;

Toponyme

Afrique du Sud 
 Sutherland, une ville de la province du Cap-Nord ;

Australie 
 Sutherland, une ville des Nouvelle-Galles du Sud ;

États-Unis 
 Sutherland, une ville du comté d'O'Brien, dans l'Iowa ;
 Sutherland Springs, une communauté non incorporée, au nord du comté de Wilson, au Texas ;
 Sutherland, census-designated place située en Utah ;
 le lac Sutherland, un lac de l'État de Washington.

Nouvelle-Zélande 
 les chutes Sutherland, les plus grandes chutes d'eau du pays ;

Royaume-Uni 
 le Sutherland, un comté des Highlands en Écosse. Les émigrants écossais utilisèrent ce nom pour d'autres régions dans le monde ;
 Sutherland, une circonscription du Parlement d'Écosse.

Prénom anglais
Prénom masculin
Homonymie de prénom
Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis